Mille regretz (нормализованный , букв. «тысяча сожалений») — популярная французская песня XV века; авторы текста и музыки неизвестны. Использовалась как основа для многоголосной музыки в разных жанрах композиторов второй половины XV и XVI веков. Наиболее известна шансон Mille regretz Жоскена Депре.

Текст

Музыка 
Как выглядит музыка оригинальной (одноголосной) песни Mille regretz, неизвестно. Первая известная её обработка — четырёхголосная шансон — принадлежит Жоскену Депре. О широкой популярности песни в XV-XVI веках свидетельствуют сочинения на её материале у испанских (месса Кристобаля де Моралеса, вариации для виуэлы "La Canción del Emperador" Луиса де Нарваэса) и франко-фламандских  (шансон Николя Гомберта и Тильмана Сузато) композиторов, многочисленные анонимные интабуляции песни для лютни и клавишных инструментов.

Примечания

Литература и нотные издания 
 Rees O. 'Mille regretz' as model: Possible allusions to “The Emperor's song” in the chanson repertory // Journal of the Royal Musical Association 120 (1995), p. 44–76.
 Fallows D. Who composed «Mille regretz»? // Essays on music and culture in honor of H.Kellmann / Ed. B. Haggh. Paris, 2001, p.214-252.
Музыка эпохи Возрождения
Вокальная музыка
Французские народные песни